Премия «Ника» за лучший неигровой фильм вручается ежегодно Российской Академией кинематографических искусств. С 1988 по 1995 год вручались награды в категориях «Лучший документальный фильм» и Лучший научно-популярный фильм. С 1996 года объединены в общую категорию «Лучший неигровой фильм».

Лучший документальный фильм 
Награды в данной категории вручались с 1988 по 1995 год, параллельно с наградами за Лучший научно-популярный фильм.

'''Список лауреатов и номинантов

Лучший научно-популярный фильм 
Награды в данной категории вручались с 1988 по 1995 год, параллельно с наградами за Лучший документальный фильм.

'''Список лауреатов и номинантов

Лучший неигровой фильм 
'''Список лауреатов и номинантов

1996—2000

2001—2010

2011—2019

См. также 
 Премия «Золотой орёл» за лучший неигровой фильм

Ссылки 
 Номинанты на премию «Ника» на официальном сайте 
 Лауреаты премии «Ника» на официальном сайте 

Фильм